Thulesius ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Thulesius, schwedischer Orgelbauer
 Conrad Heinrich Thulesius (18./19 Jh.), deutscher Arzt und Hochschullehrer 
 Daniel Thulesius (1889–1967), deutscher Architekt
 Eberhard Thulesius (1839–1913), deutscher Arzt